Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Challenge Bell 2004 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel und 4 Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die von 30. Oktober bis 1. November 2004 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in der Stadt Québec